Nordsieck ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nordsieck (1911–1971), US-amerikanischer Physiker
 Fritz Nordsieck (1906–1984), Vertreter der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre
 Hartmut Nordsieck (1940–2022), deutscher Wissenschaftler, Lehrer und Autor
 Reinhard Nordsieck (1937–2021), evangelischer Theologe, Jurist und Autor